Zygophyllales é uma ordem de plantas com flor do clado Fabidae (Eurosids I) que agrupa cerca de 252 espécies repartidas por duas famílias.

Descrição e sistemática
A ordem Zygophyllales agrupa as seguintes duas famílias de dicotiledóneas:
 Família Zygophyllaceae
 Família Krameriaceae
As duas famílias são morfologicamente muito distintas, o que levou a que no sistema de Cronquist as Zygophyllaceae fossem incluídas na ordem Sapindales, enquanto as Krameriaceae eram integradas entre as Polygalales.
 
Com o advento dos sistemas de base filogenética molecular, o Angiosperm Phylogeny Group no sistema APG II manteve estas duas famílias sem integração em qualquer das ordens então propostas, mas ainda assim colocou-as no clado Eurosids I. 

O sistema APG III, de 2009, contudo, reconheceu a nova ordem Zygophyllales. Assim, apesar da família monogenérica Krameriaceae partilhar poucos traços comuns com a família Zygophyllaceae, não parece existir grande vantagem em manter aquele género numa família e ordem separadas. Assim, o nome Zygophyllales passou a poder ser usado quando apropriado para colocar ambas as famílias. Esta situação em relação à ordem Zygophyllales manteve-se inalterada no sistema  APG IV.

O enquadramento da ordem Zygophyllales no clado das eurosídeas (ou fabids) é o que consta do seguinte cladograma:

Referências

Ver também
Monocotiledónea
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas
Cronquist
Cotilédone

Ligações externas

 Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. (Disponível online: Texto completo (HTML) | Texto completo (PDF))

Ordens de angiospérmicas
Magnoliopsida